Wysokie loty – album polskiego duetu hip-hopowego Juras & Wigor
 Wysokie loty – polski film społeczno-obyczajowy z 1978 w reżyserii Ryszarda Filipskiego
 Soul Plane: Wysokie loty – amerykański film z 2004 w reżyserii Jessy’ego Terrero
 Wysokie loty – amerykański dramat z 2019 w reżyserii Stevena Soderbergha